Havet, bestem form af hav, kan henvise til:

 Havet (film) – dansk kortfilm fra 1984 instrueret af Leif Magnusson
 Havet (motorgalease) – topsejl-galease, der blev bygget i 1953-54